Большо́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Большова, Алёна Вадимовна (род. 1997) — молдавская и испанская теннисистка.
 Большова, Алла Константиновна (1932—2015) — советский и российский юрист, судья.
 Большова, Анна Леонидовна (род. 1976) — российская актриса театра и кино.
 Большова, Валентина Анатольевна (1937—2002) — советская легкоатлетка.
 Большова, Екатерина Сергеевна (род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Большова, Надежда Александровна (1958—2010) — советский и российский деятель науки, этнограф, музеевед, краевед.
 Большова, Ольга Викторовна (род. 1968) — советская и молдавская легкоатлетка.